Kriwa reka (dopływ Prowadijskiej reki) – rzeka w Bułgarii, dopływ Prowadijskiej reki
 Kriwa Reka (dopływ Pczińi) – rzeka w Macedonii Północnej, dopływ Pczińi